Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 4 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dieter Kindlmann che ha battuto in finale Josh Goodall 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (semifinali)
 Prakash Amritraj (primo turno)
 Josh Goodall (finale)
 Brydan Klein (quarti di finale)

 Miles Armstrong (quarti di finale)
 Alexander Slabinsky (quarti di finale)
 Matthew Ebden (secondo turno)
 Conor Niland (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008